Jaap Smit (bestuurder) (1957)
 Jaap Smit (rechter)
 Jaap Smit (schaatser) (1985)
 Jaap Smit (voetballer)
 Jaap Smit (atleet)